Васи́лий Никола́евич Киселёв:
 Киселёв, Василий Николаевич (1910—1943) — советский военный лётчик, Герой Советского Союза.
 Киселёв, Василий Николаевич (1919—1992) — советский оператор-документалист, фронтовой кинооператор Великой Отечественной войны.